Niemcy:
 Landkreis Rügen – nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1952
 Landkreis Rügen – nazwa dawnego powiatu w latach 1990–2011

Zobacz też:
 Rügen